О́скар Робе́рто Па́нно (; род. 17 марта 1935, Буэнос-Айрес) — аргентинский шахматист, международный гроссмейстер (1955).

Рейтинг на январь 2008 — 2429.

Чемпион мира среди юношей (1953). Чемпион Аргентины (1953, 1985, 1992). Многократно участвовал в шахматных олимпиадах и командном чемпионате мира (1985) в составе команды Аргентины.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Литература 
 
 
 Рошаль А. Оскар из Буэноса // 64 — Шахматное обозрение. 2005. № 12.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Личная карточка Оскара Панно на сайте 365chess.com
 Личная карточка Оскара Панно на сайте OlimpBase.org
 Краткая биография

Шахматисты Аргентины
Участники шахматных олимпиад